Plaats in Indonesië
 Tanjong Bungong (Ganda Pura), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh
 Tanjong Bungong (Jeunieb), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh